TRT se može odnositi na:

 Reverzna transkriptaza telomeraze, enzim
 Tesalijska radio-televizija, grčka TV stanica
 Turska radio-televizija (-{TRT}-), turska TV stanica